Shuttle Remote Manipulator System (SRMS) (в переводе: дистанционно управляемая манипуляционная система челнока), более известный как Канадарм (; от  +  – рука), он же Canadarm-1 — роботизированные манипуляторы первого поколения, созданные Канадским космическим агентством. Использовались на шаттлах для перемещения грузов в космосе. Всего было построено 5 таких манипуляторов.

Конструкция и характеристики 
Манипулятор располагался в грузовом отсеке шаттла, управление осуществлялось дистанционно из кабины. Имеет 6 степеней свободы. Механизм захвата по принципу работы напоминает диафрагму фотоаппарата.

Характеристики:

 Длина — 15,2 м (50 футов);
 Диаметр — 38 см (15 дюймов);
 Собственный вес — 410 кг (900 фунтов);
 Вес в составе общей системы — 450 кг (990 фунтов).

Эксплуатация 
Впервые Canadarm использовался на борту шаттла Колумбия в ходе миссии STS-2 в 1981 году.
За время эксплуатации манипулятор Канадарм участвовал в 50 миссиях и совершил 7000 оборотов вокруг Земли, отработав без единого отказа. Манипулятор использовался для захвата телескопа Хаббл, перемещения и выгрузки более  компонентов МКС и перемещения астронавтов. 

При сборке МКС Канадарм применялся много раз, начиная с миссии STS-88, во время которой были соединены два первых модуля — «Заря» и «Юнити».

См. также 
 Канадарм2
 Декстр
 Автоматическая система перестыковки
 Орбитальная стрела с камерами
 Стрела (кран)

Источники 
 Сериал «Engineering connections with Richard Hammond» (National Geographic Channel), серия Space Shuttle.

Примечания 

Спейс шаттл
Роботы по алфавиту
Космонавтика Канады
Космические роботы
Космические краны и манипуляторы